«Старшая сестра» — название нескольких картин:
 «Старшая сестра» — картина Адольфа Вильяма Бугро, написанная в 1864 году.
 «Старшая сестра» — картина Адольфа Вильяма Бугро, написанная в 1869 году.
 «Старшая сестра» — картина Эжена Каррьера, написанная в 1889 году.